Afrikanska mästerskapet i fotboll 1988 var först tänkt att spelas i Zambia, men till slut blev det Marocko. Precis som under 1986 års turnering deltog åtta lag i två fyralagsgrupper där de två bästa i varje grupp gick till semifinal. Finalen spelades i  Casablanca på Stade Mohamed V. Kamerun vann turneringen för andra gången genom att vinna mot Nigeria med 1–0 i finalen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Målgörare
2 mål

  Lakhdar Belloumi
  Roger Milla

  Abdoulaye Traoré

  Gamal Abdelhamid

1 mål

  Abdelkader Ferhaoui
  Rachid Maâtar
  Emmanuel Kundé
  Cyrille Makanaky
  Ayman Younes

  Mustafa El Haddaoui
  Abdelkrim Merry
  Hassen Nadir
  Humphrey Edobor
  Ndubuisi Okosieme

  Samuel Okwaraji
  Rashidi Yekini
  Eugène Kabongo
  Jean-Santos Muntubila

Självmål

  Abdelrazak Belgharbi (mot Nigeria)

Externa länkar
RSSSF

1988 i Marocko
1988
Fotboll i Marocko
Fotbollsåret 1988